Дженсон () — английская фамилия.

Известные носители 
 Дженсон, Алура (род. 1977) — американская порноактриса.
  (род. 1960) — американский режиссёр, лауреат премии «Энни» (2001) за мультфильм «Шрек».
 Дженсон, Гэри (род. 1967) — британский метатель копья, чемпион Великобритании по версии Британской федерации лёгкой атлетики (1991).
 Дженсон, Джессика (род. 1991) — американская сноубордистка.
  (1935—2014) — американский религиозный деятель, президент Объединённых апостольских братьев (с 2005).
 Дженсон, Джон — британский автогонщик, чемпион Ирландии по ралли на асфальтированных дорогах (1978).
  (род. 1975) — австралийский игрок в сквош, чемпион мира в смешанных парах по версии Всемирной федерации сквоша (1997).
  (1907—2004) — американская лётчица; первая женщина, совершившая одиночный перелёт на остров Куба (1933).
  (ур. Андерс Йенсен; 1850—1941) — датско-американский религиозный деятель, президент Датско-Норвежской миссии Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (1909—1912).

См. также 
 Жансон, Николя (ок. 1420 — ок. 1480) — французский гравёр.